Fajardo peut désigner :

Patronymes 

 Francisco Fajardo (v. 1524-1564), conquistador espagnol ;
 Diego de Saavedra Fajardo (1584-1648) : écrivain, diplomate et homme d’État espagnol ;
 José Clavijo y Fajardo (1730-1806) : écrivain espagnol ;
 Luis Fajardo (1963) : footballeur international colombien. 
 Manuel Palacio Fajardo (1784-1819) : héros de la Guerre d'indépendance du Venezuela ;
 Sergio Fajardo (1956) : homme politique, mathématicien et journaliste colombien ;
 José Manuel Fajardo (1957) : journaliste et écrivain espagnol ;
 Denise Fajardo (1964) : joueuse péruvienne de volley-ball ;
 Sharif Fajardo (1978) : basketteur portoricain.
 João Fajardo (1978) : footballeur portugais.
 Cody Fajardo (1992) : joueur américain de football américain et de football canadien.
 Brandon Fajardo (1994) : rugbyman français.

Toponymes

Manuel Palacio Fajardo : l'une des 14 paroisses civiles de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas.
 Palacio Fajardo : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité de Rojas dans l'État de Barinas au Venezuela ;
 Francisco Fajardo : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité de García dans l'État de Nueva Esparta.

Province de Victor Fajardo : l'une des onze provinces de la région d'Ayacucho ;

Fajardo une municipalité de l'île.